Michael steht für:

 Michael, ein Vorname, siehe dort für Etymologie und Namensträger und für Herrscher Liste der Herrscher namens Michael
 Michael (Familienname), ein Familienname – zu Namensträgern siehe dort
 Michael (1924), deutscher Spielfilm
 Michael (1996), US-amerikanische Filmkomödie
 Michael (2011), österreichischer Spielfilm
 Michael (Roman), Roman von Joseph Goebbels von 1929
 Michael, der Indianerjunge, ein Film von Kieth Merrill, auch bekannt unter dem Originaltitel Three Warriors 
 Michael (Erzengel)
 Michael (Album), posthumes Album von Michael Jackson (2010)
 Stiftung Michael, Epilepsiestiftung
 Unternehmen Michael, Teil der deutschen Frühjahrsoffensive 1918

MICHAEL ist die Abkürzung von:
 MICHAEL (Portal), Akronym für das Webportal Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe

Siehe auch:
 Michael-Addition, Namensreaktion der organischen Chemie
 Sankt Michael, Patrozinium von Kirchen und Name von Gemeinden
 Michaelsberg
 Michel
 Michael-Gerade
 Michael’s Pub
 Mount Michael

MICHAEL